Ла Барита има више значења:

 Ла Барита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Барита, Плаја ла Барита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Барита, Ла Бара Чика (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Барита (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Барита (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику